Ольга Евгеньевна Петрова (9 июля 1986, Марийская АССР) — полузащитник. Выступала за сборную России.

Биография 
Начала заниматься футболом в посёлке Юбилейный (Марий Эл) в команде мальчиков под руководством своего отца Евгения Петрова.

Во взрослом футболе с 2001 года, первая команда «Есения-СФАТ» (Рыбное) из Рязанской области. С 2004 года выступала за клуб «Россиянка», где провела большую часть карьеры, неоднократно становилась чемпионкой и обладательницей Кубка России.

Весной 2014 года выступала в Германии за «Вольфсбург», но сыграла только два матча за второй состав клуба. В конце карьеры провела два сезона в клубе «Рязань-ВДВ».

Футбольные достижения

Командные 
 Чемпионка России (4): 2005, 2006, 2010, 2011/2012
 Обладательница КубкаРоссии (6): 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014
 Обладательница Кубка Альбены 2005, 2006
 Чемпионка Европы 2005 года в Венгрии (до 19 лет).

Личные 
 Мастер спорта России международного класса
 Лучшая футболистка Чемпионата России: 2011/2012

Статистика выступлений

Клубная

Сборная России 
 Чемпионаты Мира и Европы

 Товарищеские матчи

 Всего 76 игр/10 голов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Ольги Петровой на официальном сайте РФС 
 
 Профиль на сайте womenfootball.ru 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Надежда»
Игроки ЖФК «Россиянка»